Amychodes är ett släkte av insekter. Amychodes ingår i familjen Eurybrachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Amychodes